Savageville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Savageville (New Hampshire)
 Savageville (Ohio)
 Savageville (Virginia)